

Patronymes 
Maksimov, Maximov (masculin ; ) ou Maksimova (féminin ; ), également Maximoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Evgueni Maximov (1849-1904), lieutenant-colonel russe, correspondant de guerre, journaliste et voyageur ;
 Grigori Maksimov (1893-1950), anarchiste russe ;
 Maksim Maksimov (né en 1979), biathlète russe ;
 Matéo Maximoff (1917-1999), écrivain rom ;
 Nikolaï Maksimov (1915-1952), pilote de chasse soviétique et as de la Seconde Guerre mondiale ;
 Roman Maksimov (né en 1988), coureur cycliste russe
  ;
 Valery Maksimov (né en 1971), danseur russe ;
 Vladimir Maximov (1882-1942) architecte russe ;

 Ekaterina Nikolaïevna Maximova (1891-1932), architecte russe ;
 Ekaterina Maximova (1939-2009), danseuse russe ;
 Valentina Maksímova (née en 1937), coureuse cycliste soviétique. 

Patronyme russe